Loren Smith  est un nom pouvant désigner:

Personnalité
 (né en 1944), juge de la cour fédérale des États-Unis

Personnage fictif
 est un personnage de nouvelle de l'auteur Clive Cussler

Voir aussi
 (né en 1972), chanteur et compositeur américain

Smith, Loren